Albero V. ist der Name folgender Personen:

 Albero V. von Puchheim (* um 1310; † nach 24. September 1383), österreichischer Adeliger
 Albero V. von Kuenring-Dürnstein (* um 1215; † 1260), Ministerialadeliger im Herzogtum Österreich aus dem Geschlecht der Kuenringer